

Patronyme 

 saint Gibert de Luxeuil (ou Gibard) † 888, saint abbé et martyr de Abbaye de Luxeuil, lors des invasions normandes, il fut tué avec ses moines à l'automne 888 ;
 Alain Gibert (1947-2013), tromboniste de jazz ;
 Alain Gibert (1973-), auteur-compositeur-interprète et musicien français ;
 André Gibert (1914-2003), aviateur français de la Seconde Guerre mondiale, puis commandant de bord à Air France de 1946 à 1974 ;
 Balthasar Gibert (1662-1741), humaniste français ;
 Camille-Melchior Gibert (1829-1899), médecin dermatologue français ;
 Caroline Gibert (1793-1879), princesse monégasque ;
 Fanny Gibert (1993-), sportive française (escalade) ;
 Frédéric Gibert (1973-), ancien joueur de volley-ball français ;
 Henri Gibert (vers 1875-1943), écrivain français, auteur de nombreux romans populaires sentimentaux sous différents pseudonymes ;
 Henri Gibert (1914-2000), joueur de rugby à XV et de rugby à XIII français ;
 Jean-Amédée Gibert (1869-1945), peintre français, prix de Rome 1898 ;
 Jean-Baptiste Gibert (1803-1889), peintre français ;
 Jean-Pierre Gibert (1660-1736), théologien et jurisconsulte français ;
  ;
 Lucien Gibert (1904-1988), sculpteur et médailleur français ;
 Martin Gibert (1947-), philosophe et chercheur franco-canadien ;
 Paula Badosa Gibert (1997-), joueuse de tennis espagnole ;
 Pierre Marius Ernest Gibert (1885-1967), général de corps d'armée français ;
 Urbain Gibert (1903 - 1989), érudit, historien et ethnologue audois.

Librairie 
 Gibert Jeune est une librairie parisienne fondée en 1886 par Joseph Gibert, quai Saint-Michel.
 Gibert Joseph est un réseau de libraires en France.

Médecine 
 Le pityriasis rosé de Gibert est une maladie dermatologique, caractérisée par dermatose érythémato-squameuse, portant le nom du médecin dermatologue Camille-Melchior Gibert.

Industrie nautique 
 le chantier Gibert marine, un constructeur de voiliers qui produit la marque Gib'Sea, depuis absorbé par le chantier Dufour en 1996.